Pargalı Ibrahim Paxá ("Ibraim Paxá de Parga"; Parga,  — Constantinopla, ) também conhecido como Frenk Ibrahim Paxá ("o ocidental"), Makbul Ibrahim Paxá ("o favorito"), que mais tarde mudou para Maktul Ibrahim Paxá ("o Executado") após sua execução no Palácio de Topkapı, foi o primeiro grão-vizir do Império Otomano nomeado por Solimão, o Magnífico . 

Grão-vizires do Império Otomano
Otomanos do século XV
Otomanos do século XVI
Otomanos envolvidos nas guerras otomano-venezianas